Эрих Юрьевич Соловьёв (род. 20 апреля 1934, Нижний Тагил) — советский и российский философ, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Биография 
В 1957 году окончил философский факультет МГУ. Дипломная работа — об эстетических идеях молодого К. Маркса. С 1958 года работал в редакции журнала «Вопросы философии», в 1964—1968 годах— заместитель заведующего отделом современной зарубежной философии. Кандидатская диссертация— «Экзистенциализм и научное познание» (1967). Член Союза журналистов СССР (с 1965).

В 1968—1970 годах — научный сотрудник Института международного рабочего движения АН, заведовал сектором социальной психологии и массовых движений. С 1970 года — в Институте философии АН (сектор истории западной философии). Докторская диссертация — «Эпоха ранних буржуазных революций и практическая философия Канта» (1991). Профессор Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (с 2002). Главный научный сотрудник Института философии РАН. Член редколлегии «Историко-философского ежегодника». Действительный член Российской Академии гуманитарных исследований (с 1995).

Научная деятельность 
В 1960-е гг. начинал как аналитик европейского экзистенциализма, изучал взгляды К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Отверг легковесные советские интерпретации экзистенциальной философии как выражения социального надлома и кризиса. Истолковал экзистенциализм как вызванное кризисом прогрессизма, исторического оптимизма духовное событие, суть которого — стоическое неприятие зла и утверждение личной свободы и ответственного выбора. Анализируя творчество Э. Хемингуэя, раскрыл его экзистенциально-философские основания (концепция трагического оптимизма). Соавтор статьи «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии», определившей принципиальный подход к различению модерна и постмодерна и ставшей «неофициальным катехизисом для тогдашнего молодого поколения философов и гуманитариев».

С 1970-х гг. занимался изучением нравственных и правовых идей немецкой Реформации, интерпретировал её как социокультурный переворот, в процессе которого формируются как предпринимательская хозяйственная этика, так и правовая и договорная теория государства. Автор первой в СССР научной биографии Мартина Лютера.

Изучал этику и философско-правовое учение И. Канта; проблему прав человека и правового государства в контексте модернизаций. Рассматривал также методологию биографического, ситуационно-исторического анализа, изучения эпох духовного развития, развивал теорию личности. Осмыслил опыт неомарксистской теории мышления (Э. В. Ильенков) и неомарксистской теории сознания (М. К. Мамардашвили). Писал о русской религиозной философии, о философских аспектах русской литературной классики.

Осмыслил отношения философии и идеологии в условиях информационного противоборства (information warfare). По мнению Соловьёва, философским ответом на актуальные идеологические угрозы должна стать практика скептической верификации ожиданий и надежд, последовательное различение программы и идеала (целевого ориентира) и проработка концепции открытой истории. Полагает, что современная Россия призвана предпринять те усилия, которые обеспечили становление гражданского общества, правовой системы и эффективной экономики на Западе.

Награды 
 Медаль Института философии РАН «За вклад в развитие философии» (2010).

Основные работы 
На русском языке
 Экзистенциализм. Критический очерк // Вопросы философии. 1966. № 12; 1967. № 1
 Экзистенциализм и научное познание. М.: Высшая школа, 1966
 Цвет трагедии (о творчестве Э. Хемингуэя) // Новый мир. 1968. № 9. С.206-235.
 Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии [В соавт.] // Философия и наука. М., 1972
 Церковь, государство и право в эпоху ранних буржуазных революций. М., 1983
 Непобеждённый еретик (Мартин Лютер и его время) [Серия «Жизнь замечательных людей»]. М.: Молодая гвардия, 1984
 Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. М.: Политиздат, 1991
 И. Кант: взаимодополнительность морали и права. М.: Наука, 1993
 Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном [Коллективная монография]/ Под ред. П. Козловски и Э. Соловьёва. М.: Республика, 2000
 Категорический императив нравственности и права. М.: Прогресс-Традиция, 2005
 Институт философии уже давно был институтом гражданского общества (интервью записал А. Черняев) // Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С.454-476
 Историко-философская публицистика (приметы и требования) // Философия и культура. 2014. № 5 (77). С.731-744
 История философии как музей и театр // История философии: вызовы XXI века. Материалы международной научной конференции / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: Канон+, 2014. С.41-46
 История философии в регистре публицистики // История философии в формате статьи / Сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая. М.: Культурная революция, 2016. С.71-109
 Философия как критика идеологий. Часть I // Философский журнал. 2016. Т.9. № 4. С.5-17
 Философия как критика идеологий. Часть II // Философский журнал. 2017. Т.10. № 3. С.5-31
 Очаг просвещения на Чистых прудах // Вопросы философии. 2017. № 7. С.132-136
 «Благослови свой синий окоём». Космоперсонализм и историософская ирония Максимилиана Волошина // М. А. Волошин: pro et contra, антология. — СПб.: ЦСО, 2017. С.425-438

На иностранных языках
 The Philosophical-Historical Views of Herzen as a Problem in the History of West European Philosophy // Russian Studies in Philosophy. Winter 2012—2013. Vol. 51. No 3. P. 83-95.
 The Philosophical-Legal Depth of Chekhov’s Story «A Malefactor». Philosophical Views of Leo Tolstoy and Anton Chekhov // Russian Studies in Philosophy. 2011. Vol. 50. No 2. P. 70-82.
 The Existential Soteriology of Merab Mamardashvili // Russian Studies in Philosophy. Vol. 49, no. 1 (Summer 2010). P. 53-73.
 The Institute of Philosophy Has Long Been an Institution of Civil Society // Russian Studies in Philosophy. Vol. 48, no. 1. 2009. P. 83-100.
 Die zweite Formel des kategorischen Imperativs in der moralisch-rechtlichen Lehre Wladimir Solowjows // Kant in Spiegel der russischen Kantforschung heute / Hrsg. von Nelly Motroschilowa und Norbert Hinske. Stuttgart; Bad Cannstatt: Frommann-Holzboorg, 2008. S. 145—152.
 The Humanistic-Legal Problematic in Solov’ev’s Philosophical Journalism // Studies in East European Thought. Special Issue / Ed. by Evert van der Zweerde. Vol. 55, No. 2. 2003. P. 115—139.
 Sekularisation-Historizismus-Marxismus. Menschgottum und Fortschrittreligion in der philosophischen Publizistik S.N. Bulgakovs // Das Christentum und die totalitären Herausforderunden des 20. Jahrhunderts: Rußland, Deutschland, Italien und Polen im Vergleich / Hrsg. von Leonid Luks. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2002. S. 89-101.
 Der Begriff des Rechts bei Hegel und Kant // Die Folgen des Hegelianismus (Philosophie, Religion und Politik im Abschied von der Moderne / Hrsg. von Peter Koslowski. München: Wilhelm Fink, 1998.
 Ethische Begründung des Rechts bei Vladimir Solovi’ev // Russisches Denken im europaeischen Dialog / Hrsg. von Maria Deppermann. Innsbruck; Wien: Studien-Verlag, 1998. S. 311—318.
 Law as Politians' Morality // Justice and Democracy: Cross-Cultural Approach. Honolulu, 1997.
 Not a Forecast, but a Social Prophesy // Studies in East European Thought 45, no. 1-2. P. 37-49.
 Die Entstehung einer personalistischen Philosophie im heutigen Russland // Studies in Soviet Thought 44. 1992. P. 193—201.

Примечания

Литература 
 Виноградов И. Экзистенциализм перед судом истории // Новый мир. 1968. № 8.
 Гуревич П. С. Послесловие к 75 летнему юбилею выдающегося отечественного философа Эриха Юрьевича Соловьёва // Философия и культура. 2009. № 9. С.9-36
 Максимов С. И. Эриху Юрьевичу Соловьёву — 75 лет [pdf] // Проблеми фiлософii права. 2008—2009. Т.VI-VII. С.253-254
 Ойттинен В. «Кантианский утопизм» в философии Э. Ю. Соловьёва // Свободная мысль. 2008. № 3. С.173-184
 Апресян Р. Г. Категорический императив: мораль — право — история (К выходу в свет книги Э. Ю. Соловьёва «Категорический императив нравственности и права») // Вопросы философии. 2007. № 7. С.167-175
 Просторное слово авторитетов (Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым) // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 81-91 (перепечатано в кн.: Как это было: Воспоминания и размышления. М.: РОССПЭН, 2010)

Ссылки 
 К 80-летию Эриха Юрьевича Соловьёва

Философы России
Выпускники философского факультета МГУ
Сотрудники Института философии РАН
Члены Союза журналистов СССР
Сотрудники ИМРД АН СССР
Преподаватели Новгородского государственного университета
Кантоведы
Преподаватели Института общественных наук при ЦК КПСС